Ли́бертас ( — «свобода») — название нескольких футбольных клубов. Может означать:
  — бывший футбольный клуб из Акате, Италия.
 Либертас — футбольный клуб из Борго-Маджоре, Сан-Марино.
  — футбольный клуб из Вены, Австрия.
 Либертас — футбольный клуб из Дубровника, Хорватия.
 Либертас — бывший футбольный клуб из Кава-де'Тиренни, Италия. В 1922 году объединился с клубом Кавезе.
 Либертас — бывший футбольный клуб из Виареджо, Италия. В результате объединения его и ещё пяти клубов в 1919 году был основан клуб Виареджо.

Примечания